Flying Dutchman – natante a vela
Flying Dutchman – servizio ferroviario inglese del XIX secolo
Flying Dutchman – battello a vapore canadese
Flying Dutchman Records – etichetta discografica jazz statunitense

Pagine correlate 
The Flying Dutchman